Liste en rapport avec la Californie